Club de Futbol Reus Deportiu, S.A.D. – hiszpański klub piłkarski, grający w Segunda División, mający siedzibę w mieście Reus.

Sezony 

 9 sezony w Segunda División B
 48 sezonów w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1909
Reus